Hoke Building ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Hoke Building (Hutchinson, Kansas), NRHP-ID 11000506
 Hoke Building (Stillwater, Oklahoma), NRHP-ID 83002118